Василий Иванович Черненко (1 января 1921 — 25 апреля 2017) — советский лётчик-ас истребительной авиации Военно-морского флота, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (19.08.1944). Генерал-майор авиации (27.10.1967).

Биография 
Родился 1 января 1921 года в селе Александровка ныне Азовского района Ростовской области в семье крестьянина. Украинец.

С 1934 года семья жила на хуторе Валуево Мясниковского района. Учился в Советинской школе-семилетке Неклиновского района, которую окончил в 1937 году. В 1938 году окончил школу фабрично-заводского обучения в Ростове-на-Дону и стал работать монтёром на Ростовском центральном телеграфе. Увлекался самолётами, окончил Ростовский аэроклуб. 

С 1939 года служил в РККФ. В июне 1941 года окончил Военно-морское авиационное училище имени И. В. Сталина в Ейске. Несколько месяцев затем находился в 1-м запасном авиационном полку ВВС ВМФ (Саранск), с октября 1941 — в 21-м истребительном авиаполку ВМФ (Мордовская АССР). 

Участвовал в боевых действиях Великой Отечественной войны с ноября 1941 года. Весь боевой путь прошёл в рядах 3-го гвардейского истребительного авиационного полка  ВВС Краснознамённого Балтийского флота (полк первоначально именовался 5-м истребительным авиационным полком, а 18 января 1942 года приказом Наркома ВМФ № 10 «за проявленную отвагу в воздушных боях с немецко-фашистскими захватчиками, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного состава» получил гвардейские наименование и был преобразован в 3-й гвардейский истребительный авиационный полк ВВС Краснознамённого Балтийского флота. Воевал лётчиком, командиром звена. Первую победу одержал в группе 2 сентября 1942 года, 5 сентября также в группе участвовал в уничтожении своего второго самолёта, но и сам был подбит, на горящем самолёте сел на вынужденную посадку. Участвовал в обороне Ленинграда, прикрывал с воздуха «Дорогу Жизни». Затем участвовал в Ленинградско-Новгородской, Выборгско-Петрозаводской, Прибалтийской и Восточно-Прусской наступательных операциях, а также в блокаде Курляндской группировки противника. Воевал на истребителях на ЛаГГ-3, «Харрикейн», Як-1, Ла-5 и Ла-7. Член ВКП(б) с 1943 года.

Командир звена 3-го гвардейского истребительного авиационного полка (1-я гвардейская истребительная авиационная дивизия, ВВС Балтийского флота) гвардии старший лейтенант Черненко В. И. с ноября 1941 по 23 июня 1944 совершил 235 боевых вылетов (из них 72 на разведку плавсредств в Финском заливе и военно-морских бах противника), в 37 воздушных боях лично сбил 12 и в группе 8 самолётов противника. Обеспечил своим ведомым 16 побед. Подготовил во фронтовых условиях 8 молодых лётчиков, которые затем сбили в общей сложности 38 немецких самолётов. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года за образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии старшему лейтенанту Черненко Василию Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Продолжал активно участвовать в боях, в конце июля 1944 года стал командиром эскадрильи. Всего за время войны совершил 321 боевой вылет (в том числе 84 на аэрофоторазведку, 49 на сопровождение штурмовиков и бомбардировщиков, 35 на прикрытие кораблей, 20 на штурмовки наземных целей), провёл 50 воздушных боёв, сбил лично 14 и в группе 10 самолётов противника по данным наградных документов (а по исследованиям М. Ю. Быкова, количество его подтверждённых побед даже больше — 15 лично и 11 в группе!). Последнюю победу одержал в бою 8 мая 1945 года. Его эскадрилья за время командования Василием Черненко сбила 27 самолётов и 2 сожгла на вражеских аэродромах.

После окончания войны продолжил службу в ВМФ, до направления на учёбу в 1947 году командовал эскадрильей в том же полку. В 1948 году окончил Высшие офицерские курсы авиации ВМФ в Риге. С декабря 1948 года был заместителем командира 174-го гвардейского истребительного авиаполка в ВВС Северного флота (аэродром Ваенга-2), с декабря 1949 — штурманом Главного пункта управления и наведения истребительной авиации штаба ВВС северного флота, с апреля 1951 —  начальником воздушно-стрелковой службы 91-й истребительной авиационной дивизии и с марта 1952 по декабрь 1953 — начальником воздушно-стрелковой службы ВВС Северного флота. 

В 1956 году окончил Военно-воздушную академию. С октября 1956 года служил начальником штаба 355-го истребительного авиаполка в ВВС Черноморского флота (Евпатория). В январе 1957 года полк в полном составе был переведён в Войска ПВО страны, где далее и служил В. И. Черненко. С апреля 1957 года — начальник штаба — первый заместитель командующего 15-й гвардейской истребительной авиадивизией ПВО (Орёл), с октября 1960 по август 1961 — заместитель начальника штаба 25-го отдельного корпуса ПВО (Куйбышев).  

В 1963 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил СССР. С июля 1963 года продолжил службу начальником штаба 15-го отдельного корпуса ПВО в частях Бакинского округа ПВО. С декабря 1969 года являлся старшим группы советских военных специалистов в Индии. После возвращения в СССР в июле 1972 года назначен начальником спецфакультета (иностранных слушателей) в Военной командной академии ПВО в Калинине. С августа 1975 года — заместитель командующего войсками Московского округа ПВО по боевому применению. С декабря 1979 года — заместитель начальника Главного штаба Войск ПВО страны по боевому управлению (дежурный генерал Центрального командного пункта). За годы службы освоил 15 типов самолётов, в том числе МиГ-15 и МиГ-17. С 1983 года генерал-майор авиации В. И. Черненко — в запасе. 

Жил в Москве. С 1984 года работал в НИИ автоматической аппаратуры инженером и старшим инженером. В 1990 году вышел на пенсию. Скончался 25 апреля 2017 года, похоронен на Введенском кладбище (уч. 1с.).

Воинские звания 
 сержант (19.08.1941),
 старший сержант (16.09.1941),
 младший лейтенант (14.08.1942),
 лейтенант (03.04.1943),
 старший лейтенант (17.02.1944),
 капитан (30.06.1944),
 майор (24.04.1948),
 подполковник (25.07.1951),
 полковник (29.01.1958),
 генерал-майор авиации (27.10.1967).

Награды 
 Герой Советского Союза (19.08.1944).
 Орден Ленина (19.08.1944)
 Три ордена Красного Знамени (21.10.1942, 23.03.1944, 22.06.1944)
 Два ордена Отечественной войны 1-й степени (16.10.1945, 11.03.1985)
 Три ордена Красной Звезды (30.07.1943, 30.04.1954, 16.02.1982)
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени (30.04.1975)
 Медаль «За боевые заслуги» (15.11.1950)
 Медаль «За оборону Ленинграда» (вручена 28.06.1943)
 Ряд других медалей СССР
 Военный лётчик 1-го класса (1953)
 Медаль Германской Демократической республики

Примечания

Ссылки 
 
 В. И. Черненко на сайте «Советские асы»: биография, список воздушных побед, фотографии, материалы из СМИ.
 Черненко Василий Иванович // Герои Дона : биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека ; сост. Н. Н. Зайцева. Ростов-на-Дону, 2017 – .
 Герои–мясниковцы: В. И. Черненко.
 «Авиаторы Второй мировой»: Василий Иванович Черненко.
 В. И. Черненко на сайте «Асы Второй мировой».
 Некролог. // «Красная звезда».

Литература 
 
 Буров А. В. Твои герои, Ленинград. — Л.: Лениздат, 1970.
 Они прославили Родину: очерки о Героях Советского Союза. — Ростов н/Д.: Книжное издательство, 1975. — Ч. 2. — С.449-451.
 Цапов И. И., Конев В. Н., Мясников Ю. А. Гвардейцы Балтики крылатой. — М.: ООО "Дельта НБ", 2006.

Выпускники Ейского высшего военного авиационного училища лётчиков
Лётчики Великой Отечественной войны
Лётчики морской авиации Великой Отечественной войны
Командиры звеньев в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Похороненные на Введенском кладбище